Le nom flamand Werbrouck ou Werrebrouck est un toponyme constitué du suffixe broek (marais, zone humide), qui se retrouve dans de nombreux toponymes flamands) et du préfixe Wer, Werre (qui pourrait signifier la présente d'une enceinte sous forme de digue, de mur, ou encore un fait d'éloignement).

Variantes:
Werbroek, Werbroeck, Werrebroeck
Werrebrouck, Weerebrouck, Weerbrouck, Weirbrouck
Werkbrouck, Werckbrouck, Wertbrouck
et en dehors de la Belgique : Verbrouck, Warbrouck, Warbrook

Noblesse 
Cette famille faisait partie de la noblesse belge jusqu'en 1940.

- Concession de noblesse en 1686 par le roi Charles II.

- Concession de noblesse en 1779 par l'Impératrice Marie-Thérèse.

-  Concession du titre de Chevalier de l'Empire (transmissible par ordre de primogéniture) en 1809 par l'Empereur Napoléon Ier.

-  Reconnaissance de noblesse en 1824 par le roi Guillaume Ier. 

- Reconnaissance de noblesse en 1889 par le roi Leopold II

Patronyme

Célébrités portant le nom "Werbrouck" 
Ulla Werbrouck (1972-), ancienne judokate belge, ensuite femme politique.
Jean-Etienne  Werbrouck (1750-1814), maire d'Anvers
Marcella Werbrouck (1889-1959), égyptologue
Robert Werbrouck (1910), lieutenant-général du Royaume de Belgique, mena la Campagne des troupes Coloniales belges en Abyssinie en 1941.

Patronyme flamand